Olavarría puede hacer referencia a:

 Olavarría (apellido), apellido de origen vasco.
 Antonio de Olavarría (1745-1813), militar español.
 Arturo Olavarría Bravo (1900-1977), abogado y político chileno.
 José Valentín de Olavarría (1801-1845), militar argentino.
 Óscar Olavarría (1951-2000), actor, cantante y comediante chileno.
 Patricio Olavarría, periodista y político español.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Fortín Olavarría, localidad del partido de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Olavarría, ciudad cabecera del partido de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Partido de Olavarría, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 La estación Olavarría (Roca) del ferrocarril General Roca, en Argentina.
 La estación Olavarría (Belgrano) del ferrocarril General Belgrano, en Argentina.

Además, puede hacer referencia a:

 La Liga de Fútbol de Olavarría, liga regional de fútbol en el Partido de Olavarría, Argentina.